Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke ist der Name folgender Brücken:
 Erste Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke, zwischen Vientiane und Nong Khai
 Zweite Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke, zwischen Savannakhet und Mukdahan
 Dritte Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke, zwischen Thakhek (Khammuan) und Nakhon Phanom
 Vierte Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke, zwischen Huay Xay und Chiang Rai
 Fünfte Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke, zwischen Landkreis Mueang Bueng Kan und Pakxan, seit 2020 im Bau 
 Sechste Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke, zwischen Distrikt Natal und Lakhon Peng